Лайо́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Административный центр кантона Лайоль. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12119.

Коммуна расположена приблизительно в 470 км к югу от Парижа, в 165 км северо-восточнее Тулузы, в 45 км к северо-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1269 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 721 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 573 были экономически активными, 148 — неактивными (показатель активности — 79,5 %, в 1999 году было 75,0 %). Из 573 активных работали 545 человек (278 мужчин и 267 женщин), безработных было 28 (17 мужчин и 11 женщин). Среди 148 неактивных 37 человек были учениками или студентами, 57 — пенсионерами, 54 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская  (XVI век). Памятник истории с 1927 года
 . Памятник истории с 1928 года
  (XVIII век). Памятник истории с 2007 года
 Бывший дом священника (XV век). Памятник истории с 1928 года
 Мост Пигас через реку Сельв

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Аверон